Черноморка — название населённых пунктов:

Россия 
 Черноморка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Черноморка — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Украина 
 Черноморка — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Черноморка (Люстдорф) — курортный микрорайон (посёлок) в Одессе.

См. также 
 Черноморочка